Штехер — німецьке прізвище.

 Бертольд Штехер — перший німецький війт Львова.
 Ганс Штехер — львівський будівничий кінця XV століття.
 Маріо Штехер (* 1977) — австрійський лижний двоєборець.
 Матеус Штехер — львівський війт німецького походження початку XIV ст.
 Петро Штехер — львівський бургомістр та будівничий доби середньовіччя.
 Фердинанд Штехер (1779—1857) — лікар, професор і ректор Львівського університету.

Штехери
німецькі прізвища
Єврейські прізвища